Бату может означать:
 Бату (настоящее имя Махмуд Максудович Ходиев) — узбекский советский поэт.
 Бату — город в Индонезии.
 Бату — архипелаг в Индийском океане.
 Бату — гора в Эфиопии.
 Бату (Батый) — монгольский полководец и государственный деятель.